Traer peut faire référence à :

Homonyme 
 Michaela Taupe-Traer, une rameuse autrichienne.

Toponyme 
 Traer, une ville du comté de Tama, en Iowa, aux États-Unis.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Decatur (Kansas).

Autre 
 , le journal de Traer.

Homonymie de toponyme